Джованні II Корнаро — 111-й венеціанський дож
 Джованні II Партичипаціо — 15-й венеціанський дож

Див. також 

 Джованні I